Stahlhammer steht für:

 die deutsche Bezeichnung der polnischen Stadt Kalety von 1940 bis 1945
 eine österreichische Metal-Band, siehe Stahlhammer (Band)
 einen Ortsteil von Harzgerode, siehe Stahlhammer (Harzgerode)